Монсе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 90 км на схід від Ліона, 18 км на північ від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 340 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 904,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монсель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монсель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя